Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2005
Tokyo
Sport au Japon en 2005
Tennis en janvier 2005
Tennis en février 2005